Tell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tell Township (North Dakota)
 Tell Township (Pennsylvania)